Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 1920 года проводились по двум дисциплинам: трековым гонкам и шоссейным гонкам. Всего было разыграно 6 комплектов наград, все среди мужчин. Дебютировала гонка на 50 км на треке среди мужчин.

Медали

Шоссейные гонки

Гонки на треке

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на летней Олимпиаде 1920 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920
1920 год в велоспорте
Велоспорт в Бельгии